Az 1988. évi téli olimpiai játékokon a jégkorongtornát Calgary három helyszínén tartották február 14. és 28. között. Az Olimpic Saddledome-ban, Stamepede Corralban és a Father David Bauer Arénában zajlottak a mérkőzések.

Éremtáblázat 
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Érmesek

Kvalifikáció 
A tornán az 1987-es IIHF jégkorong-világbajnokság valamennyi csapata, valamint az 1987-es IIHF B csoportos jégkorong-világbajnokság első három helyezettje automatikusan részvételi jogot szerzett. A B csoportos vb negyedik helyezettje olimpiai selejtezőt játszott az 1987-es IIHF C csoportos jégkorong-világbajnokság első helyezettjével.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 2 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első három helyezett jutott a hatos döntőbe. A hatos döntőben a továbbjutott csapatok újabb körmérkőzéseket játszottak, de csak azok a csapatok mérkőztek egymással, amelyek a csoportkörben nem találkoztak, a csoportkörben lejátszott eredményeiket is figyelembe vitték.

A csoportkör negyedik, ötödik és hatodik helyezettjei a további helyosztó mérkőzéseken játszhattak.

Csoportkör

A csoport 

 Doppingvétség miatt a mérkőzést Franciaország javára írták jóvá 2–0-s eredménnyel, de a francia csapat nem kapott pontot.

B csoport

Helyosztók

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Hatos döntő 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza
az A csoportban lejátszott
Kanada – Finnország 1–3-as,
Svédország – Finnország 3–3-as,
Kanada – Svédország 2–2-es, valamint
a B csoportban lejátszott
Csehszlovákia – NSZK 1–2-es,
Szovjetunió – NSZK 6–3-as,
Szovjetunió – Csehszlovákia 6–1-es eredményt is.

Végeredmény

Források 

1988
Sportágak az 1988. évi téli olimpiai játékokon
Olimpia